Кашенцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Кашенцево — деревня в Зубцовском сельском поселении Зубцовского района Тверской области.
 Кашенцево — деревня в Ульяновском сельском поселении Зубцовского района Тверской области.
 Кашенцево — деревня в Калининском районе Тверской области.